Szószikratész, ókori görög rétor
 Szószikratész, két ismert görög vígjáték szerzője
 Szószikratész, rodoszi görög filozófus
 Szószikratész, argoszi görög író